Cet article fournit des informations sur l'orgue de la Cathédrale Saint-Rombaut de Malines située dans la ville de Malines en Belgique.

Composition de l'orgue (état 1989)

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des jeux d'orgue
 Clavier d'orgue
 Cathédrale Saint-Rombaut de Malines
 Flor Peeters

Malines
Musique belge
Culture dans la province d'Anvers
Religion à Malines